Jméno a příjmení Michal Macek má více známých nositelů:

 Michal Macek (fotbalista) (* 1981) – český fotbalový záložník
 Michal Macek (podnikatel) – český podnikatel a zakladatel realitní kanceláře EVROPA realitní kancelář s.r.o..